(cursief zijn voormalige stations)

 Station Antwerpen-Berchem
 Station Antwerpen-Centraal
 Station Antwerpen-Dam Station Antwerpen-Dokken en -Stapelplaatsen Station Antwerpen-Haven Station Antwerpen-Kiel (goederen)
 Station Antwerpen-Linkeroever Station Antwerpen-Luchtbal
 Station Antwerpen-Noord (vorming)
 Station Antwerpen-Noorderdokken
 Station Antwerpen-Oost Station Antwerpen-Schijnpoort (goederen)
 Station Antwerpen-Waas''
 Station Antwerpen-Zuid